New Firm () — название соперничества футбольных клубов Северо-Восточной Шотландии «Абердина» и «Данди Юнайтеда», появившееся в 1980-х годах. Оба клуба находятся на восточном побережье Шотландии, в третьем и четвёртом по величине городах страны соответственно.

В отличие от традиционных дерби, в которых обычно соревнуются команды одного города, «Абердин» и «Данди Юнайтед» базируются в разных городах, на расстоянии 65 миль друг от друга. Противостояние двух самых успешных за пределами Глазго шотландских клубов получило название по аналогии с Дерби Старой фирмы и сложилось в 1980-х годах, когда «Красные» (одно из прозвищ «Абердина») и «Арабы» (одно из прозвищ «Данди Юнайтед») сумели нарушить дуополию «Селтика» и «Рейнджерс», которые с 1966 по 1980 год никому не уступали первого места в чемпионате. У «Данди Юнайтед» есть также более традиционное дерби с их ближайшими соседями «Данди».

История противостояния 
В чемпионате Шотландии «Абердин» и «Данди Юнайтед» в первый раз встретились в 1925 году. Впрочем тогда, как и в последующие годы, их игры друг с другом никто не рассматривал как выделяющее на общем фоне противостояние. Особый смысл игры двух клубов из Северо-Восточной Шотландии между собой приобрели лишь в 1980-х годах, когда они оспаривали монополию «Старой фирмы» (общее название для клубов «Селтик» и «Рейнджерс») на чемпионское звание. Впервые название «Дерби Новой фирмы» стали использовать в 1983 году газеты из Глазго Evening Times и The Glasgow Herald.

Клубы «Старой фирма» 14 лет, с 1966 по 1979 год, разыгрывали звание чемпиона Шотландии между собой. За эти годы «Селтик» 11 раз становился чемпионом и один раз занял второе место, «Рейнджерс» были чемпионом 3 раза и 7 раз занимали второе место. Нарушить монополию «Старой фирмы» смог «Абердин», завоевав звание чемпиона по итогам сезона 1979/1980 годов. А в первой половине 1980-х, три сезона подряд, с 1983 по 1985, чемпионский титул отправлялся или в Абердин или в Данди, то есть в первый и пока последний раз за всю историю в шотландском футболе доминировала не «Старая фирма», а другие команды. Впрочем, доминирование «Новой фирмы» оказалось недолгим. Уже во второй половине 1980-х «Старая фирма» вернула себе лидирующие позиции, с ни разу тех пор не пропустив на первое место в чемпионате какую-либо другую команду.

Для обоих клубов 1980-е оказались наиболее успешными. Именно в эти годы «Абердин» выиграл два своих чемпионских титула из четырёх (ещё один команда завоевала в 1980 году), четыре раза занимала второе место, одержала 5 из 7 побед в Кубке Шотландии и 2 из 6 Кубке лиги (ещё дважды играл в финале), а также оба своих еврокубковых трофея, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В тот же период, «Данди Юнайтед» выиграл единственный за всю историю чемпионский титул и один из своих двух Кубков лиги (ещё один команда завоевала в 1980 году), 4 раза выходил в финал Кубка Шотландии, а кроме того, добился наилучших в своей истории результатов в еврокубках, сумев пробиться в финал Кубка УЕФА и в полуфинал Кубка чемпионов.

Статистика 
Впервые «Абердин» и «Данди Юнайтед» встретились в официальном матче 14 ноября 1925 года в рамках Чемпионата Шотландии на стадионе «Тэннадайс Парк». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Красные» (одно из прозвищ «Абердина») свою первую победу над «Арабами» (одно из прозвищ «Данди Юнайтед») одержали 4 апреля 1926 года на «Питтодри» (1:0). 17 октября 1931 года «Абердин» впервые в своей истории разгромил «Данди Юнайтед» со счётом 5:2. «Арабы» впервые смогли победить «Красных» с разгромным счётом только 16 апреля 1966 года на «Тэннадайс Парк» (3:0).

С 1925 года «Абердин» и «Данди Юнайтед» 231 раз играли друг против друга в Чемпионате Шотландии, Кубке страны и Кубке шотландской лиги. 15 раз команды встречались на нейтральных полях, в том числе 7 раз на стадионе «Денс Парк» (Данди, домашняя арена клуба «Данди»), 5 раз на «Тайнкасле» (Эдинбург) и трижды на «Хемпден Парке» (Глазго). 6 раз на нейтральных полях побеждали «Арабы», забив 14 мячей и пропустив 3. Пять игр завершились вничью с общим счётом (2:2), в том числе три матча закончились с нулевым счётом. 4 раза на нейтральных полях побеждали «Красные», забив 8 мячей и не пропустив ни одного. Всего на нейтральных полях было забито 29 мячей, в среднем 1,93 гола за матч.

На стадионе «Питтодри», домашней арене «Абердина», «Красные» и «Арабы» встречались 106 раз. В 49 матчах победу одержали хозяева с общим счётом 130:31, в том числе 14 побед с крупным счётом. 27 игр завершились вничью (28:28), в том числе 8 раз фиксировался счёт 0:0. 30 матчей хозяева проиграли с общим счётом 9:57, в том числе 4 раза с крупным счётом. Всего в 106 матчах дерби на «Питтодри» было забито 283 мячей (в среднем 2,67), в том числе 167 мячей забили хозяева и 116 гости.

На стадионе «Тэннадайс Парк», домашней арене «Данди Юнайтед», «Арабы» и «Красные» встречались 110 раз. В 37 матчах победу одержали хозяева с общим счётом 95:21, в том числе 11 побед с крупным счётом. 35 игр завершились вничью (36:36), в том числе 9 раз фиксировался счёт 0:0. 38 матчей хозяева проиграли с общим счётом 29:94, в том числе 7 раз с крупным счётом. Всего в 110 матчах дерби на «Тэннадайс Парк» было забито 311 мячей (в среднем 2,83), в том числе 160 мячей забили хозяева и 151 гости.

В 231 игре «Дерби Новой фирмы» было забито 623 мяча, в среднем по 2,7 мяча за матч. Самой результативной стала игра чемпионата 23 сентября 2000 года, когда на «Тэннадайс Парк» было забито 8 мячей («Абердин» победил со счётом 5:3). «Красные» свою самую крупную победу одержали 14 октября 1967 года, разгромив соперника на «Питтодри» со счётом 6:0. «Арабы» добились своей самой крупной победы 16 августа 1967 года, разгромив соперника в мачте за Кубок лиги со счётом 5:0. 9 ноября 1997 года «Данди Юнайтед» повторил свой успех, во второй раз обыграв «Абердин» со счётом 5:0. Самая крупная победа в гостях была одержана «Красными» 27 февраля 1932 года, когда они разгромили на «Тэннадайс Парк» «Арабов» со счётом 4:0. С тех пор было одержаны ещё две гостевые победы с таким же счётом. 5 февраля 1972 года в мачте за Кубок Шотландии «Абердин» в гостях вновь победил со счётом 4:0, а 17 апреля 1999 года «Данди Юнайтед» разгромил соперника на «Питтодри» 4:0.

106 матчей на «Питтодри» посмотрели 1 409 630 человек, в среднем 13 298 болельщиков на игру. 110 матчей на «Тэннадайс Парк» посетили 1 153 685 человек, в среднем 10 488 болельщиков на игру. Матчи «Абердина» и «Данди Юнайтед» с друг другом на нейтральных полях посмотрели 286 093 человек, в среднем 19 073 на игру. Всего, 231 матч «Дерби Новой фирмы» посетили 2 849 408 человек, в среднем 12 335 болельщиков на игру. Самой посещаемой за всю историю дерби стала полуфинальная игра за Кубок Шотландии 1 апреля 1967 года, которую посетили 41 500 зрителей. На «Тэннадайс Парк» самой посещаемой стала игра 4-го раунда Кубка Шотландии 13 февраля 1971 года, за которой наблюдали 24 000 болельщиков, а наименее посещаемой матч чемпионата 13 апреля 1977 года (4 500 человек). На «Питтодри» самой посещаемой стала игра 3-го раунда Кубка Шотландии 27 февраля 1952 года, за которой наблюдали 30 000 болельщиков, а наименее посещаемой стал матч чемпионата 18 апреля 1954 года (3 500 человек).

Суммарная таблица 

 Статистика взята с сайта SoccerBase.com

Матчи 

(откорректировано по состоянию на 6 мая 2014)

Источники: Soccerbase, официальные сайты AFC Heritage Trust и ФК «Данди Юнайтед»

Игроки 
Данные по футболистам «Данди Юнайтед» неполные, из-за отсутствия полной информации по сезонам до 1974 года.

Первый за всю историю дерби хет-трик записал на свой счёт Дик Дональд («Абердин») 27 февраля 1932 года в игре чемпионата на «Тэннадайс Парк». Всего на счету игроков «Красных» 5 хет-триков. По три мяча в одной игре также забивали Джоки Скотт (из них два с пенальти), Оуэн Джесс, Робби Уинтерс и Скотт Вернон.

Игрок «Абердина» Бенни Йорстон стал первым футболистом забивавшим в трёх матчах дерби подряд, 23 ноября 1929, 29 марта 1930 и 17 октября 1931 года.

Игроки «Абердина» забили 25 пенальти. Больше всего реализованных одиннадцатиметровых на счету Гордона Стракана. Игроки «Данди Юнайтед» забили по меньшей мере 12 пенальти.

Первый автогол в истории дерби был забит в игре за Кубок лиги 20 августа 1966 года на «Питтодри» игроком «Данди Юнайтед». За всю историю дерби игроки «Красных» 3 раз забивали в собственные ворота, в то время как футболисты «Арабов» записали на свой счёт 8 автоголов. 3 марта 1974 года футболисты «Данди Юнайтед» дважды забивали в свои ворота «Тэннадайс Парк», доведя в итоге счёт до разгромного.

В составе «Абердина» самым результативным небританским футболистом является норвежец Арильд Ставрум, забивший в 1999—2001 годах 7 мячей, в том числе один в розыгрыше Кубка лиги. У «Данди Юнайтед» самым результативным небританским футболистом является швед Кьель Улофссон, записавший на свой счёт в 1996—1999 годах 8 голов в матчах чемпионата Шотландии. Финн Миксу Паателайнен, хоть и не стал самым результативным, зато отличился за обе команды, забив 5 мячей за «Арабов» и один за «Красных».

Бомбардиры «Абердина» 
В нижеприведённую таблицу включены футболисты «Абердина» забившие 5 и более голов в дерби. Полужирным шрифтом выделены игроки продолжающие выступать за клубы «Новой фирмы». В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Бомбардиры «Данди Юнайтед» 
В нижеприведённую таблицу включены футболисты «Данди Юнайтед» забившие 4 и более голов в дерби. Полужирным шрифтом выделены игроки продолжающие выступать за клуб. В скобках указаны голы, забитые с пенальти. Данные приведены начиная с сезона 1974/1975 годов из-за отсутствия информации по более ранним сезонам.

См. также 
 Футбольная культура
 Дерби (игровой спорт)
 Old Firm

Примечания

Ссылки 

 Все результаты New Firm на SoccerBase.com 

Футбольные дерби в Шотландии
ФК «Абердин»
ФК «Данди Юнайтед»